Eton Alive — десятый студийный альбом британского дуэта Sleaford Mods (вокалист Джейсон Уильямсон и музыкант Эндрю Фёрн), вышедший 22 февраля 2019 года на их собственном лейбле Extreme Eating.

Об альбоме 
Альбом дебютировал на первом месте в чарте британских альбомов, изданных независимыми лейблами, на 1-м месте в чарте виниловых пластинок и на 9-м месте в официальном британском хит-параде UK Albums Chart.
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Сайт Metacritic, анализируя 20 рецензий дал альбому 81 из 100 возможных баллов. Положительные отзывы дали такие издания как AllMusic, Mojo, The Guardian, The Independent, NME, The Observer, Q, The Times, Uncut.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Sleaford Mods — Discourse
 Sleaford Mods — Kebab Spider

Альбомы Великобритании
Панк-альбомы